Михаил Шалин: Шалин, Михаил Алексеевич (1897—1970) — советский военачальник, генерал-полковник.
 Шалин, Михаил Радиевич (1956−2000) — советский учёный, авиастроитель, предприниматель.